Bisoro ist

 ein Ort in Burundi, siehe Bisoro (Burundi)
 ein Ort in Kamerun, siehe Bisoro (Kamerun)